Та́лица — город в России, административный центр Талицкого района и Талицкого городского округа Свердловской области.

География 
Город расположен в средней части Туринской равнины, на правом берегу реки Пышма (бассейн Оби), в 219 км к востоку от Екатеринбурга.
Талица расположена на 131,7 км западнее Тюмени.

В окрестностях города — одноимённая бальнеологическая курортная местность. Основные природные лечебные факторы — субтермальная (+26 °C) хлоридная натриевая йодо-бромная вода, которая используется для питьевого лечения (в качестве лечебно-столовой разливается в бутылки и называется «Талицкая») и ванн при заболеваниях органов пищеварения, а также сапропелевая грязь озера Маян. Водолечебница.

Климат в городе Талица близок к умеренно-холодному. Значительное количество осадков, даже в засушливые месяцы часто бывает дождь. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат с равномерным увлажнением.

История 

Основан в 1732 г. как посёлок при небольшой частной винокуренной пивоварне, построенной тюменскими купцами Г. и П. Переваловыми. В 1774—1779 гг. на месте бывшей поварни по указанию императрицы Екатерины II был построен Талицкий казённый винокуренный завод. Позднее жители поселка были задействованы для прокладки Сибирского тракта, который прошёл в 7 верстах от завода. К началу XIX в. Талицкий завод являлся одним из крупнейших винокуренных предприятий России и вырабатывал более 100 тысяч ведер вина в год.

Посёлок входил в состав Камышловского уезда Пермской губернии.

В XIX веке в нескольких километрах от Талицы была открыта железнодорожная станция Поклевская, названная в честь её основателя — известного коммерсанта А. Ф. Поклевского-Козелл, упомянутого выдающимся русским классиком Д. Н. Маминым-Сибиряком в рассказе «Последние клейма» под псевдонимом «П-ский», при посещении писателем Успенской писчебумажной фабрики в селе Заводоуспенское.

19 июня 1942 года рабочему посёлку Талица присвоен статус города районного подчинения.

1 февраля 1963 года город Талица был включён в состав Талицкого сельского района.

Население

Достопримечательности 
Среди достопримечательностей Талицы:
 Краеведческий музей имени Н. И. Кузнецова;
 Национальный парк «Припышминские боры»
 Мемориальный музей Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова;
 Петропавловская церковь (середина XIX в.);
 Бывший особняк Поклевских-Козелл (1890-е гг., неорусский стиль);
 Памятник Н. И. Кузнецову (перевезен в начале 1990-х гг. из г. Львова, Украина)

Промышленность 

Биохимический завод (не функционирует), объединение «Талицлес», «ТЕХСТРОЙ» завод по производству полиэтиленовых труб, Талицкий хлебокомбинат, инкубаторно-птицеводческая станция, Талицкая фабрика валяной обуви ОАО «Метелица», ООО «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ» — завод по производству молочной продукции. Винокуренный завод (разрушен).

Иллюстрации

Примечания 

Города Свердловской области
Города на Пышме
Населённые пункты Талицкого городского округа
Талица